Furulund kan syfta på:

Furulund – en tätort i Kävlinge kommun.
Furulunds köping – tidigare administrativ köping i nuvarande Kävlinge kommun 1952–1969
 Furulunds municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Lackalänge landskommun 1901–1952
Furulunds IK – en idrottsklubb i Kävlinge kommun
Furulund, Karlslund och Solhem – en småort i Göteborgs kommun
Furulund, Kungsbacka kommun – en småort
Furulund, Partille kommun – ett bostadsområde i Partille
Furulund, Visby – ett bostadsområde i Visby
Furulund och Brotorp – en småort i Vårgårda kommun
Furulund, Oslo – en stadsdel i Oslo i Norge